Altinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Altinho (ort), Pernambuco, 
 Altinho (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar